Баранки:

 Баранки — кулинарное изделие из теста.
 Баранки — деревня в Белоруссии.